Deutsche Zeitung ist der Name folgender Zeitungen:

 Deutsche Zeitung, volksaufklärerische Wochenzeitung (1784–1796), siehe National-Zeitung der Deutschen
 Deutsche Zeitung (1847–1850), bürgerlich-liberale Zeitung
 Deutsche Zeitung (1896–1934), Berlin
 Deutsche Zeitung (1879–1880), Hamburg
 Deutsche Zeitung (Stettin) (1945), Frontzeitung für die deutsche Bevölkerung
 Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung (1946–1980)
 Deutsche Zeitung – Christ und Welt, christliche Wochenzeitung, siehe Christ und Welt #Deutsche Zeitung – Christ und Welt (1971–1980)

Österreich:
 Deutsche Zeitung (1871–1907), Wien

Brasilien:
 Deutsche Zeitung (1862-1917), deutschsprachige Zeitung in Rio Grande do Sul
 Deutsche Zeitung (1896–1941), deutschsprachige Zeitung
 Deutsche Zeitung (1977), deutschsprachige Zeitung

Chile:
 Valdivia’s Deutsche Zeitung, deutschsprachige Zeitung (1886–1912)

Estland:
 Deutsche Zeitung (1934–1939), Nachfolger der Dorpater Zeitung

Jugoslawien:
 Deutsche Zeitung (1929–1937), Organ für die deutsche Minderheit im Dravabanat

Ungarn:
 Deutsche Zeitung (1940–1945), Organ der deutschen Volksgruppe in Ungarn

Vereinigte Staaten:
 Deutsche Zeitung (New York) (1934–1939)

Zweiter Weltkrieg (für Kollaborateure und Besatzer):
 Deutsche Zeitung in den Niederlanden (1940–1945)
 Deutsche Zeitung in Norwegen (1940–1945)
 Deutsche Zeitung im Ostland (1941–1944)

Siehe auch:
 Deutsche Tageszeitung, überregionale Zeitung im Deutschen Reich (1894–1934)